Английская аббревиатура pod имеет несколько значений:
 Простые старые данные — концепция многих языков программирования, когда для какой-либо переменной не проводится автоматическое управление памятью. Эту переменную можно свободно присваивать функциями, копирующими блоки памяти.
 Печать по требованию (, ) — издательская технология, при которой экземпляры конкретного издания печатаются только при появлении запроса от клиента.
 Простая старая документация — язык разметки, применяемый для документирования языка программирования Перл.
 P.O.D. — американская рок-группа из города Сан-Диего, Калифорния.